Der Begriff Captive bezeichnet

 Captive (Dateisystem), ein Dateisystem für Linux
 ein konzerneigenes Versicherungsunternehmen, siehe Eigenversicherer
 eine konzerneigene Autobank zur Absatzfinanzierung von Automobilherstellern
 Captive (Kennzahl), eine Kennzahl für den Umsatz innerhalb eines Konzerns 
 die Kurzform von Captive Rider bzw. Captive Driver, Personen, welche bei der Verkehrsmittelwahl keine Wahlfreiheit haben.
 die Kurzform von Captiven Riechstoffen
 Captive – Tage der Angst (Captive), kanadischer TV-Thriller aus dem Jahr 1998 von Matt Dorff
 Captive (2012), philippinischer Film von Brillante Mendoza
 Captive (2014), kanadischer Film von Atom Egoyan
 Captive (2015), US-amerikanischer Film von Jerry Jameson